Margelopsidae är en familj av nässeldjur som beskrevs av Uchida 1927. Enligt Catalogue of Life ingår Margelopsidae i ordningen Anthoathecata, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hydroida, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Margelopsidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Margelopsidae